Az 1980. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi lesiklás versenyszámát február 13-án rendezték. Az aranyérmet az osztrák Leonhard Stock nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí az 1980. évi téli olimpiai játékokon